Anastasis (altgriechisch ἀνάστασις ‚Auferstehung‘) steht für:

 die Auferstehung Jesu Christi
 in der orthodoxen Kirche übliche griechische Bezeichnung der Grabeskirche
 Anastasis (Schiff), Schiff unter maltesischer Flagge

Siehe auch:
 Anastas
 Anastase
 Anastasi
 Anastasia (Begriffsklärung)